Bernardo Cascarelli Jr, conhecido como Xixa ou Xixa do Cavaquinho(, ) é um cavaquinista, líder de conjunto e compositor brasileiro, com inúmeras gravações pelas gravadoras Odeon Records, RGE e Som Livre.

Compositores do Brasil
Cavaquinistas do Brasil
Músicos de choro
Músicos de samba